Die Saison 2008/09 der Regionalliga war die erste Spielzeit der Regionalliga als vierthöchste Spielklasse im deutschen Fußball nach der Einführung der 3. Liga im Sommer 2008. Es wurde erstmals in drei regionalen Staffeln – Nord, West und Süd – mit jeweils 18 Mannschaften gespielt. Organisiert wurde die Regionalliga vom Deutschen Fußball-Bund DFB, der die spieltechnische Verwaltung an den Nordostdeutschen Fußball-Verband NOFV (Regionalliga Nord), den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband WFLV (Regionalliga West) und den Süddeutschen Fußball-Verband SFV (Regionalliga Süd) übertrug. Die Spielzeit startete am 15. August 2008 und endete am 7. Juni 2009.

Die Meister der Staffeln Nord, West und Süd stiegen direkt in die 3. Liga auf. Die letzten drei Mannschaften der Staffeln West und Süd sowie die letzten vier Vereine im Norden stiegen in die jeweilige Oberliga ab.

Nord 
Die Saison 2008/09 der Regionalliga Nord startete am 15. August 2008 und endete am 7. Juni 2009. In die 3. Liga stieg Holstein Kiel auf. Der FC Sachsen Leipzig stellte einen Insolvenzantrag und stand wie Altona 93, das für die folgende Spielzeit aus wirtschaftlichen Gründen keine Lizenz erhielt, bereits vor Ende der Spielzeit als Absteiger fest. Die weiteren sportlichen Absteiger waren Türkiyemspor Berlin und Energie Cottbus II. Türkiyemspor Berlin blieb in der Regionalliga, da Kickers Emden sich aus wirtschaftlichen Gründen von der 3. Liga bis in die Oberliga zurückzog und somit ein Platz frei wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

West 
Die Saison 2008/09 der Regionalliga West startete am 15. August 2008 und endete am 6. Juni 2009. In die 3. Liga stieg Borussia Dortmund II auf. Der FSV Ludwigshafen-Oggersheim zog seinen Lizenzantrag zurück und stand schon als Absteiger fest. Da der Verein nicht rechtzeitig eine Lizenz für die Oberliga Südwest beantragt hatte, stieg der Klub bis in die Verbandsliga Südwest ab. Die weiteren sportlichen Absteiger waren der BV Cloppenburg und der 1. FC Kleve.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Süd 
Die Saison 2008/09 der Regionalliga Süd startete am 15. August 2008 und endete am 6. Juni 2009. In die 3. Liga stieg der 1. FC Heidenheim 1846 auf. Der TSV Großbardorf und Viktoria Aschaffenburg zogen ihre Lizenzanträge zurück und standen schon als Absteiger fest. Der weitere sportliche Absteiger war die SpVgg Unterhaching II.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2008/09 bei kicker.de
 Regionalliga West 2008/09 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2008/09 bei kicker.de

2008
Fußballsaison 2008/09